Anthracothecium — рід грибів родини Pyrenulaceae. Назва вперше опублікована 1860 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 12.11.2019 налічує 16 видів роду Anthracothecium:

Примітки

Джерела 
 Massalongo, A.B. 1860. Esame comparativo di alcune genere di licheni. Atti dell´Istituto Veneto Scienze. 5:313-337 — P.330

Посилання 
 

Роди грибів
Pyrenulales